Теризинозавриды () — семейство растительноядных или всеядных динозавров-тероподов из надсемейства Therizinosauroidea. Ископаемые остатки теризинозаврид были обнаружены в отложениях мелового периода в Монголии, Китае и США.

Описание 
Характерными особенностями данной группы является наличие больших когтей косой формы. Также возможно представители семейства имели примитивное оперение.

Распространение 
В настоящее время основные представители данного семейства известны из меловых отложений, найденных в Азии: Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Таджикистан. Найденный в нижнеюрских слоях на территории Китая Eshanosaurus, возможно также принадлежит данному семейству и в таком случае будет самым ранним из известных теризинозавридов. Также один род известен из верхнемеловых отложений Северной Америки — Nothronychus, найденный в штатах Нью-Мексико и Юта.

Систематика 
Термин «теризинозавриды» был предложен Евгением Малеевым в 1954 году, по названию одного из его представителей — теризинозавра, которого Малеев первоначально считал видом гигантской черепахи. Последующие исследования показали, что теризинозавр был действительно странным тероподом, и что загадочные сегнозавриды являлись тем же, что и теризинозавриды. Поскольку термин теризинозавриды был предложен раньше, чем термин сегнозавриды, второе название стало синонимом первого, которое имеет таксономический приоритет. Впервые точное филогенетическое определение семейства теризинозаврид было дано Полом Серено в 1998 году, который определил его как динозавров более близких к эрликозавру, чем к орнитомиму.

Филогения

Классификация 

По данным сайта The Theropod Database, на декабрь 2020 года в семейство включают 8 вымерших родов и 1 не относящийся ни к одному из них вид:

 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Вид 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род

Примечания

Ссылки 
 Теризинозавриды на dinoweb.narod.ru

Теризинозавры
†
Динозавры мелового периода